

Geografia

Bradenham (Buckinghamshire)
Bradenham (Norfolk)